Авероф (тюрьма)
Георгиос Авероф (крейсер)